Osoby o tym nazwisku:
 Adam Skoczylas (himalaista)
 Adam Skoczylas (inżynier)